Erdőssy Béla (1871–1928) grafikus, festő, képzőművészeti főiskolai tanár
 Erdőssy Béla (1912–1989) plébános, egyházművészeti író